La Portella Gran, o Portella Gran d'Espanya, és una collada d'alta muntanya -portella- situada a 2.481,2 m alt del límit dels termes comunals d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes, de la comarca de l'Alta Cerdanya, a la Catalunya del Nord i Orlun, del parçan del Sabartès, al País de Foix, del Llenguadoc occità.

És a l'extrem nord-est del terme d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes i a l'est del d'Orlun, a prop a l'est del Puig de la Cometa i al sud-oest del Puig de la Portella Gran, al nord-oest del Petit Estany Blau i al nord-est de l'Estany Blau.

És un coll molt freqüentat per les rutes excursionistes del sector nord i nord-oest del Massís del Carlit i de la vall d'Orlú.

Referències

Notes

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colls d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes